Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Johansson che ha battuto in finale Andre Agassi 3–6, 6–3, 7–6(4).

Teste di serie

  Andre Agassi (finale)
  Joachim Johansson (quarti di finale)
  Andrei Pavel (quarti di finale)
  Tommy Haas (semifinali)

 Feliciano López (secondo turno)
 Robin Söderling (secondo turno)
 Tomáš Berdych (primo turno)
 Fernando Verdasco (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2004
ATP Tour 2004